Fenix is een term die is afgeleid van het woord Feniks, een fabeldier uit de Griekse mythologie.

Daarnaast kan Fenix, Fênix of Fēnix verwijzen naar:
 Fenix (Leeuwarden), een voormalig kerkgebouw in Leeuwarden
 De Fenix. een voormalige zeepfabriek in Zwolle
 Fenixloods, een loodscomplex in Rotterdam op Katendrecht
 Fênix, een plaats in Brazilië
 Fēnix, een achtbaan in Attractiepark Toverland
 Fenix Project, een GNU-project waarbij een vrije compiler wordt ontworpen voor het programmeren van videospellen
 Fenix (televisieserie), een Nederlandse misdaadserie uit 2018
 Orde van de Feniks, een ridderorde in Hohenlohe en Griekenland
 Poppodium Volt, een cultureel muziekpodium in de Nederlandse stad Sittard, tot 2014 Fenix geheten

Zie ook 
 Phoenix (doorverwijspagina), de Engelse schrijfwijze voor feniks